Ольга Эдуардовна Шультайс (, ранее известна как —  V’ОLGA; род. 25 сентября 1986, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР) — российская эстрадная певица и композитор. Первую известность приобрела после исполнения песни «Милле Милья», которая стала главным саундтреком фильма Mille Miglia. 

В 2020 году Ольга набрала наибольшее количество голосов в конкурсе  Ру ТВ с клипом «Остывший чай» , а сингл «Алло» вошёл в топ русского Itunes и стал хитом, одержав победу в премии телеканала Муз-ТВ.

В декабре 2022 года Ольга Шультайс стала лауреатом церемонии ежегодной премии «Fashion TV New Year Awards 2022»  в номинации «Музыка и стиль»

Биография 
Ольга Шультайс родилась 25 сентября 1986 года в городе Ашхабад, в семье командира корабля воздушного судна и начальницы службы бортпроводников. Мама исполнительницы умерла, когда девочке было 9 лет.

Ольга закончила музыкальную школу по классу фортепиано и вокала.

Поступила в Университет прикладных технических и экономических наук в Берлине на факультет бизнес-коммуникаций.

После переезда в Россию, Ольга приступила к занятиям с педагогами для оттачивания профессиональных навыков.

В 2016 году Ольга исполнила песню «Милле Милья» — главный саундтрек фильма «Гонки по-итальянски».

В 2019 году певица впервые выступила с концертом в родном Туркменистане. Почётными зрителями концерта стали Президент Туркменистана и главы правительств пяти прикаспийских государств.

В 2020 году Ольга выиграла конкурс Ру ТВ с клипом «Остывший чай», а сингл «Алло» вошёл в топ русского Itunes и стал хитом, одержав победу в премии телеканала Муз-ТВ.

В 2022 году певица окончила магистратуру по специальности «Эстрадно-Джазовый вокал» и написала диссертацию на тему «Влияние музыки на молодёжь в Германии на примере XX века».

Личная жизнь 
Ольга замужем; в браке родились дочь Анна и сын Ян.

Дискография 
Студийный альбом
 «Фатум» (2020)
 «Селфи» (2021)

Синглы
 «Милле Милья» (2016)
 «Где бы ты не был» (2017)
 «Вредной» (2017)
 «Ловила» (2017)
 «До утра» (2018)
 «Это тебе» (2019)
 «Береги нас» (2020)
 «Остывший чай» (2020)
 «Фатум» (2020)
 «Птицы» (2020)
 «Альтернативная реальность» (2020)
 «Гореть» (2020)
 «Столица» (2020)
 «Переборола» (2020)
 «Алло» (2020)
 «Тёмный ангел» (2021)
 «Кроме любви» (2021)
 «Сломаны цветы» (2021) 
 «I’m Ok» (2021) 
 «Любовь мамы» (2022)
 «Мне с тобой повезло» (2022)
 «Happy end» (2023)

Видеоклипы
 «Милле Милья» (2016)
 «Ловила» (2017)
 «Это тебе» (2019)
 «Алло» (2020)
 «Остывший чай» (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ольги Шультайс

Певцы и певицы по алфавиту
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы России